Максимильен Буссю:
 Буссю, Максимильен де Энен-Льетар (1542—1578) — военный и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Буссю, Максимильен II де Энен-Льетар (1580—1625) — военный и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.